Имре Харанги (; 16 октября 1913 — 4 февраля 1979) — венгерский боксёр, олимпийский чемпион.

Родился в Ньирадони. С 1933 по 1938 годы ежегодно становился чемпионом Венгрии, в 1934 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. В 1936 году также завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Берлине.

Ссылки 
 

Боксёры по алфавиту
Боксёры Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1936 года
Боксёры 1930-х годов